De Korenaar (Oirschot), een windmolen in Oirschot
 De Korenaar (Poortvliet), een windmolen in Poortvliet
 De Korenaar (Sexbierum), een windmolen in Sexbierum
 De Korenaar (Stad aan 't Haringvliet), een windmolen in Stad aan 't Haringvliet
 De Korenaer/Prins Maurits, een windmolen in Loosduinen
 De korenaar (sprookje), een sprookje dat werd verzameld door de gebroeders Grimm voor Kinder- und Hausmärchen